Иван Михайлович Васи́льев:
 Васильев, Иван Михайлович (1750—1819) — русский дипломат.
 Васильев, Иван Михайлович — Георгиевский кавалер, капитан; № 8558; 26 ноября 1850.
 Васильев, Иван Михайлович (род. 1922) — полный кавалер ордена Славы.
 Васильев, Иван Михайлович (1902—1937) — советский поэт и прозаик.
 Васильев, Иван Михайлович (род. 1984) — спортсмен, триатлет.<noinclude>
 Васильев, Иван Михайлович (род. 1991) — российский футболист.